Куяр — топоним в России.

 Куяр — посёлок в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Куяр — станция Горьковской железной дороги, расположена в посёлке Куяр Республики Марий Эл.
 Куяр — река в Пышминском и Талицком районах Свердловской области.

См. также 
 Куярка — река, протекает в Республике Марий Эл.
 Куяры — река в России, протекает в Омской области.